La LEN Champions League 2019-2020 è stata la 57ª edizione del massimo trofeo continentale di pallanuoto per squadre europee di club.

Primo turno di qualificazione 
Dodici squadre sono inserite in due gironi da sei squadre ciascuno. Si qualificano al secondo turno di qualificazione le prime quattro squadre di ciascun girone.

Gruppo A

Gruppo B

Secondo turno di qualificazione 
Sedici squadre sono inserite in quattro gironi da quattro squadre ciascuno. Si qualificano al terzo turno di qualificazione le prime due squadre di ciascun girone.

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Terzo turno di qualificazione 
Le otto squadre si affrontano in quattro sfide ad eliminazione diretta ad andata e ritorno. Le gare di andata si disputano il 21 settembre, quelle di ritorno il 25 settembre.

Quarto turno di qualificazione

Gruppo A

Gruppo B

Note

Voci correlate 
 LEN Euro Cup 2019-2020
 LEN Euro League Women 2019-2020

Collegamenti esterni 
 
 

Edizioni della LEN Champions League
Sport acquatici nel 2019
Sport acquatici nel 2020